Val Ferret ist der Name folgender Täler:

 Val Ferret (Italien), Tal in der Region Aostatal, Italien
 Val Ferret (Schweiz), Tal im Kanton Wallis, Schweiz